San Marcello puede referirse a:
 San Marcello (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Ancona, región de las Marcas
 San Marcello Pistoiese, localidad italiana de la provincia de Pistoia, región de Toscana